Интурист может означать следующие понятия:
 Интурист — сокращение от «иностранный турист».
 ВАО «Интурист» — старейшая советская и российская туристическая компания.
 «Интурист» — название ряда гостиниц.

См. также 
 Гараж Интуриста